20 Minutes  – bezpłatny ogólnokrajowy dziennik francuski
 20 Minutes  – szwajcarski dziennik francuskojęzyczny